Orakel est le dixième album du producteur d'electronic dance music norvégien Aleksander Vinter, et son huitième sous le nom de Savant.

Liste des pistes

Références 

Album musical sorti en 2013
Album d'electronica
Album de Savant